Пауль Калькбреннер (; род. 11 июня 1977, Лейпциг) — немецкий актёр и музыкант.

Биография 
Пауль Калькбреннер родился в Лейпциге в семье немецких журналистов Йорна и Карлы Калкбреннеров. Вырос в Берлине. В детстве учился в музыкальной школе, где обучался игре на трубе. В 1992 году начал выступать в качестве диджея на техно вечеринках. Первые треки опубликовал на берлинском лейбле BPitch Control в 1999 году.

Личная жизнь 
Пауль является внуком немецкого художника Фрица Айзеля и старшим братом немецкого продюсера и диджея Фрица Калькбреннера.

Дискография

Альбомы 
 Icke wieder (2011)
 Guten Tag (2012)
 x (2014)
 7 (2015)
 Parts of Life (2018)

Синглы 
 Sky and Sand (2009)
 Cloud Rider (2015)
 Mothertrucker (2015)
 Feed Your Head (2015)
 No Goodbye (2019)

Фильмография 
 Берлин зовёт (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Диджеи Германии
Актёры Германии